É, simplesmente, uma faca prática, do trabalho dos wiccanos, ao contrário da puramente ritualística athame.

Também pode ser usada uma foice de cabo branco; pois a lâmina curva (formato de uma lua crescente) pode ser ritualisticamente usada para simbolizar Deusa, em contraposição ao athame, símbolo do Deus.

Usada em cortes e inscrições, no geral, de plantas, cordas, abóbora de Halloween, velas, madeira, cera, argila e diversos outros itens utilizados nos rituais da religião Wicca.

A cor branca do cabo é apenas uma tradição, visto que assim poderia ser diferenciado do athame, que, segundo a tradição, tem o cabo negro. Entretanto, como não existe uma lei rígida nesse ponto, pode-se usar athames e bollines de cabos de qualquer cor, desde que não se misturem.

Bruxaria
Rituais
Terminologia Wicca